Municipio de Marquette puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marquette (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Marquette (condado de Mackinac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mackinac.
 Municipio de Marquette (condado de Marquette, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Marquette.